Le terme « mégaderme » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de chiroptères :
 le Mégaderme de cœur () ;
 le Mégaderme aux ailes orangées () ;
 le Mégaderme lyre () ;
 la Mégaderme spasma ().

Article connexe

Référence 

Chiroptère (nom vernaculaire)
Megadermatidae
Nom de mammifère ambigu